Tomek ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Tomek (* 1984), US-amerikanische Ruderin
 Erich Tomek, (* 1930) österreichischer Filmproduzent und Drehbuchautor
 Ernst Tomek (1879–1954), österreichischer Kirchenhistoriker
 Johanna Tomek (* 1940), österreichische Intendantin, Regisseurin und Schauspielerin
 Otto Tomek (1928–2013), österreichischer Musikpublizist und Rundfunkredakteur
 Tomáš Tomek (* 1988), slowakischer Eishockeytorwart
 Václav Vladivoj Tomek (1818–1905), böhmischer Historiker, Politiker und Pädagoge
 Vladimír Tomek (1923–1984), tschechischer Jazzgitarrist

Siehe auch:
 Ich, Tomek